Collegio elettorale di Pavullo nel Frignano – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pavullo nel Frignano – collegio elettorale del Regno d'Italia